Revilla Gigedo of Revillagigedo is:
 Juan Francisco de Güemes y Horcasitas, graaf van Rivella Gigedo (1682–1766), vicekoning van Nieuw-Spanje van 1746 tot 1755
 Juan Vicente de Güemes Pacheco y Padilla, graaf van Revilla Gigedo (1740–1799), vicekoning van Nieuw-Spanje van 1789 tot 1794.
genoemd naar de laatste zijn onder andere
 de Revillagigedo-eilanden, een archipel ten westen van Mexico
 Revillagigedo-eiland, een eiland voor de kust van Alaska
 het Revillagigedokanaal, een zeestraat in Alaska